PLC (Programmable logic controller, ПЛК) — програмований логічний контролер.
 PLC (Power-line communication, зв'язок по ЛЕП) — інтерфейси та системи передачі інформації по лінії електропередач.
 PLC () — відкрита публічна компанія з обмеженою відповідальністю, форма акціонерного товариства.